Olivier Emmanuel Auguste de Caumont, XII duque de La Force (11 de abril de 1839 - 22 de enero de 1909) fue un noble francés, nacido en París y fallecido en la misma ciudad a los 69 años de edad.

Biografía 

Fue descendiente del mariscal de La Force, compañero de armas del rey Enrique IV de Francia. Hijo del marqués de Caumont, Auguste Luc Nompar (1803-1882), que fue también fue el undécimo duque de La Force, y de su esposa, Antonieta de Vischer de Celles (1812-1856). Era tataranieto de Madame de Genlis.

El 20 de mayo de 1876 contrajo matrimonio en París con Blanca de Maillé de La Tour-Landry (1854-1909), hija de Armando de Maillé de La Tour-Landry y de Juana Le Brun (nieta del mariscal Louis Alexandre Berthier). Fue padre de cuatro hijos:
 Isabel de Caumont de La Force (1877-1919).
 Augusto, Duque de La Force (1878-1961).
 Armando de Caumont de La Force (1881-1950)
 Jaime de Caumont de La Force (1882-1910).

Ancestros 

</div></div>

Véase también 
 Auguste de La Force
 Ducado de La Force
 Familia de Caumont

Referencias 
 Seigneurs de Caumont La Force
 Foro DINASTÍAS - La Realeza a Través de los Siglos - Nobleza francesa

Nobles de Francia
Nobles del siglo XIX
Nacidos en París